Каскахал има више значења:

 Каскахал (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Каскахал (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Каскахал (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Каскахал (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Каскахал (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Каскахал (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Каскахал (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Каскахал (Зарагоза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику